Database management system che supportano SQL, quali, ad esempio:
 MySQL
 Microsoft SQL Server, derivante da Sybase SQL Server